Pacák ist der Familienname folgender Personen:

 Bedřich Pacák (1846–1914), tschechischer Politiker
 Franz Pacák (1713–1757), böhmischer Bildhauer
 Georg Pacák (1670–1742), böhmischer Bildhauer
 Jan Antonín Pacák (1941–2007), tschechischer Künstler und Musiker
 Jaroslav Pacák (1902–1984), tschechischer Maler und Kunsttheoretiker
 Josef Pacák (1927–2010), tschechischer Chemiker
 Marián Andrej Pacák (* 1973), slowakischer Ordensgeistlicher, slowakisch griechisch-katholischer Bischof von Toronto
 Oldřich Pacák (1882–1968), tschechischer Petrograph

Siehe auch:
 Patzak